Davidson kan som auktorsförkortning betyda:

 Anstruther Davidson
 Carol Davidson

Robotskapade auktorsförkortningar